Закавка́зская желе́зная доро́га — железная дорога в Российской империи и СССР. Линии пролегали по территории Грузинской, Армянской и (незначительный участок) Азербайджанской ССР.

История 
Строительство было начато в 1865 году сооружением Поти-Тифлисской железной дороги. Участок Поти — Зестафони был открыт 14 августа 1871 года. Вся линия открыта в 1872 году. Максимальный продольный уклон пути на железной дороге был 45 ‰, наименьший радиус кривых в поворотах — 170 м .

В 1877 году директором от Правительства в правлении Общества Поти-Тифлисской железной дороги назначен действительный статский советник К. Ф. Бентковский.

С развитием Бакинских нефтяных промыслов назрела необходимость в вывозе нефти в порты, и в 1883 году были открыты для движения участки Самтреди — Батум и Тифлис — Баку.

В 1886—1908 годах была построена линия Тифлис — Александрополь (1899) — Карс (1899) — Эривань (1902) — Джульфа (1908). В 1914 году запущено движение до Персидской Джульфы. В 1913 году запущен в эксплуатацию участок Карс — Сарыкамыш. В том же году протяжённость дорог составила 1767 вёрст (более 1870 км).

Участок Джульфа — Тавриз официально был запущен в эксплуатацию в 1916 году, однако ещё годом ранее началось движение составов до Тавриза.

В Российском Закавказье строились следующие участки: Туапсе — Сочи — Ново-Сенаки, Евлах — Шуша и Баку — Шем — Нуха — Сигнах. В 1916 году начинаются изыскания под строительство участка западнее станции Джульфа (будущий участок Джульфа — Мегри — Имишли — ... — Баку).

Во время Первой мировой войны, к 1917 году на занятой территории Османской империи были построены участки военно-полевых железных дорог (750 и 1067 мм.): Сарыкамыш — Кёпрюкёй — Эрзурум — Ашкале — Мамахатун, Шахтахты — Маку — Баязет — Каракалис — Алашкерт и Трапезунд — Гюмушане. Также строились (планировались к постройке) следующие участки: Кёпрюкёй — Хыныс, Каракалис — Мелязгерт — Ахлат, Сарыкамыш — Караурган, Боржом — Карс — Ольты, оз. Урмия — Дильман — Амадия (через перевал Хане-Сур), Баязет — Арнис — оз. Ван, Гюмушане — Байбурт — Ашкале и Гейдар-Абад (южный берег оз. Урмия) — Ревандуз (Персия) и Батум — Трапезунд (нормальной ширины).

В 1925 году вступила в строй железнодорожная ветвь Ленинакан — Артик, в 1935 году — Броцеула — Цхалтубо с ответвлением на станцию Гумбрин, в 1940 году — участки Гори — Цхинвали и Цхакая — Сухуми с ответвлениями на Джвари и Ткварчели. Сквозное рабочее движение поездов по Черноморской дороге открыто в конце 1942 года. 
В 1949 году в постоянную эксплуатацию принят последний участок этой линии Сухуми — Адлер. 
В 1950 году ряд станций и остановочных пунктов, расположенных на территории Абхазской АССР был переименован.

11 декабря 1939 года дороге, постановлением Политбюро ЦК ВКП(б), было присвоено имя Л.П. Берии.

В 1967 году участок дороги, расположенный на территории Азербайджанской ССР, был выведен из состава Закавказской дороги в отдельную дорогу.

После распада Советского Союза Закавказская железная дорога была фактически разделена между Абхазской (участок Самтредского отделения к западу от реки Ингур(и)), Армянской (Ереванское отделение) и Грузинской (Самтредское отделение к востоку от реки Ингур(и) и Тбилисское отделение) железными дорогами.

Планируется восстановление железной дорог..

Структура 

Общая протяжённость дороги — 1887 км (на 1951 год). Управление железных дорог находилось в Тбилиси.

На 1 января 1967 года имелось три отделения: 
Самтредское (с центром отделения на ст. Самтредиа-I), 
Тбилисское, 
Ереванское.

Дорога граничила с Северо-Кавказской железной дорогой (по станции Весёлое С.-Кав.ж.д.), с Азербайджанской железной дорогой (по станциям Норашен Азерб.ж.д. на линии Ереван — Нахичевань и по станции Беюк-Касик Азерб.ж.д. на линии Тбилиси — Баку).

Крупные узловые станции: 
Самтредиа I, 
Хашури, 
Навтлуги I, 
Масис.

На участке Хашури — Зестафони расположен труднейший по профилю Сурамский перевал. С 1933 года он обслуживается электровозами (первоначально электровозами серии «Сурамский Советский», затем ВЛ8).
 
На участке Гори — Цхинвали в 1969—1979 гг. проводились эксперименты по электрификации железных дорог постоянным током напряжением 6000 вольт.

По состоянию на 1988 год все линии и ветви Закавказской железной дороги были электрифицированы на постоянном токе. Использовался тяговый подвижной состав (электровозы) и МВПС постоянного тока, и лишь для работы на манёврах на неэлектрифицированных путях станций для вывозной работы на путях промышленных предприятий и карьеров использовались тепловозы.

Подвижной состав 
 Паровоз Ф
 Сурамские электровозы
 ПБ21

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (1973).

Интересные факты 
 В 1892 году на Закавказской железной дороге одновременно пересеклись биографии трёх крупнейших в недалеком будущем деятелей культуры: оперного певца Фёдора Шаляпина, художника Нико Пиросмани и писателя Максима Горького. 30-летний Пиросмани работал на Закавказской железной дороге тормозным кондуктором товарных вагонов, 19-летний Шаляпин несколько летних месяцев служил писцом в управлении дороги; тогда же, летом 1892 года, у счетовода того же управления А. Калюжного жил 24-летний Алексей Пешков, трудясь в железнодорожных мастерских и работая над первым своим рассказом «Макар Чудра».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Закавказская железная дорога
 Расчётные знаки коллективного снабжения управления железных дорог С. С. С. Р. Закавказья (к вопросу о времени эмиссии)
 Все как по рельсам. У Закавказской железной дороги есть шанс на возрождение // Sputnik, 21.01.2021

Железные дороги СССР
Организации, награждённые орденом Октябрьской Революции
1871 год на железнодорожном транспорте
Железные дороги Российской империи
1872 год на железнодорожном транспорте
Закавказье
Появились в 1871 году в России